Партія регіонів:

 Партія регіонів — українська політична партія, що була створена 26 жовтня 1997 року.
 Партія регіонів — польська політична партія, що була створена в грудні 2007 року і зареєстрована в лютому 2008 року.
 Партія регіонів — молдовська ліво-центристська політична партія. Утворена 18 жовтня 2011 року.